Franz von Nideröst ist der Name folgender Personen:

* Franz Anton von Nideröst (1680–1747), Schweizer Politiker, Landammann
 Franz Leodegar von Nideröst (1646–1711), Schweizer Politiker, Landammann